Alexandre Gaulthier de Rigny (1790-1873), un général français ;
 Auguste Édouard Gaulthier de Rigny (1785-1842), un haut fonctionnaire français ;
 Henri Gaulthier de Rigny (1782-1835), un officier de marine et homme politique français ;
 Julien Gaulthier (1984), un joueur français de rugby à XV ;
 Louis-Madeleine-Clair-Hippolyte Gaulthier de Rumilly (1792-1884), un avocat et homme politique français.